

Nom 
Philippe Le Sueur est un nom notamment porté par :
 Philippe Le Sueur de Petiville (1607-1657), poète français
 Philippe Le Sueur Mourant (1848-1918), écrivain normand.

Voir aussi